Джексон, Уильям (1871—1955) — британский спортсмен, чемпион Зимних Олимпийских игр 1924 года по кёрлингу.
 Джексон, Уильям (1876—1954) — валлийский футболист.
 Джексон, Уильям Генри (1843—1942) — американский художник, фотограф, издатель, геолог и исследователь.
 Джексон, Уильям Годфри (1917—1999) — британский государственный и военный деятель, губернатор Гибралтара (1978—1982).
 Джексон, Уильям Лоутер (1825—1890) — американский юрист и военный, заместитель губернатора Вирджинии (1857—1860).
 Джексон, Уильям Хардинг (1901—1971) — советник президента США по национальной безопасности (1956—1957).